Agrotis — род бабочек-совок из подсемейства Noctuinae. Около 280 видов, включая такие известные виды и вредителей, как озимая совка, совка-ипсилон и другие.

Распространение 
Род широко распространен во всем мире, но это связано с несколькими видами, которые ассоциированы с сельским хозяйством и, вероятно, были распространены человеком. Род насчитывает больше всего видов в Северной Америке и Европе, но представлен на всех континентах.

Описание 
Молевидные бабочки средних размеров (3—5 см), основная окраска серовато-коричневая.

Классификация 
В мировой фауне известно около 280 видов.

 A. acronycta (Rebel, 1907)
 A. achromatica Hampson, 1903
 A. admirationis Guenée, 1868
 A. aeneipennis Grote, 1876
 A. aistleitneri Behounek & Speidel, 2009
 A. alexandriensis Baker, 1894
 A. alexandrlensis Bethune-Baker, 1894
 A. alpestris Boisduval, 1837
 A. alticaffer Krüger, 2005
 A. alluaudi Viette, 1958
 A. amphora Hampson, 1903
 A. ancastiensis Köhler, 1966
 A. andina Köhler, 1945
 A. andinicola Köhler, 1979
 A. apicalis Herrich-Schäffer, 1868
 A. araucaria Hampson, 1903
 A. arenarius Neil, 1983
 A. arenivolans Butler, 1879
 A. aspersula Köhler, 1966
 A. atha Strecker, 1898.
 A. atridiscata Hampson, 1918
 A. atrux (Pinker, 1971)
 A. aulacias Meyrick, 1899
 A. australis Köhler, 1945
 A. baleense Laporte, 1977
 A. baliopa Meyrick, 1899
 A. benefida Draudt, 1924
 A. bialbifasciata Berio, 1953
 A. biconica Kollar, 1844
 A. bifurca Staudinger, 1881
 A. bigramma (Esper, 1790)
 A. bilix Guenée, 1852
 A. bisignoides Poole, 1989
 A. bitriangula Hampson, 1902
 A. blematica Strand, 1915
 A. boetica (Rambur, 1837)
 A. bosqi Köhler, 1945
 A. bosqina Berio, 1986
 A. brachypecten Hampson, 1899
 A. brachystria Hampson, 1903
 A. brenna Cramer, 1782
 A. bryani Swezey, 1926
 A. buchholzi Barnes & Benjamin, 1929
 A. caffra (Hampson, 1903)
 A. canietensis Köhler, 1966
 A. canities Grote, 1902
 A. capayana Köhler, 1959
 A. carolia Schaus, 1929
 A. carolina Schweitzer & McCabe, 2004
 A. carrascoi Köhler, 1979
 A. catalaunensis (Millière, 1873)
 A. catenifera Walker, 1869
 A. ceramophaea Meyrick, 1899
 A. ceropachoides Guenée, 1868
 A. cinctithorax (Walker, 1857)
 A. cineraria Blanchard, 1852
 A. cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 A. clavis (Hufnagel, 1766)
 A. clavisigna Dognin, 1916
 A. cleiducha Dognin, 1902
 A. colossa Boursin, 1965
 A. congrua Walker, 1865
 A. conifrons Draudt, 1924
 A. consentanea Mabille, 1880
 A. consternans Hayes, 1975
 A. contingens (Warren, 1914)
 A. coquimbensis Hampson, 1903
 A. correlejoi Fibiger & Honey, 2004
 A. crassa Hübner
 A. cuprea Moore, 1867
 A. cygnea Common, 1958
 A. characteristica Alpheraky, 1892
 A. charmocrita Meyrick, 1928
 A. charoae Yela, Fibiger, Zilli & Ronkay, 2010
 A. chimaera Köhler, 1973
 A. chretieni (Dumont, 1903).
 A. daedalus Smith, 1890.
 A. daguerrei Köhler, 1961
 A. daguerreodes Berio, 1986
 A. debivari (Berio, 1962)
 A. deprivata Walker, 1857
 A. desertorum Boisduval, 1840
 A. dirempta Staudinger, 1859
 A. dislocata Walker, 1856.
 A. dispar Köhler, 1959
 A. dolli Grote, 1882	.
 A. dollii Grote, 1882
 A. duosigna Hampson, 1903
 A. edentifera Berio, 1978
 A. edmondsi Butler, 1882
 A. elegans Köhler, 1945
 A. emboloma Lower, 1918	.
 A. endogaea Boisduval, 1834
 A. epicremma Meyrick, 1899
 A. eugramma Hampson, 1903
 A. evanescens Rothschild, 1894
 A. exclamationis Linnaeus, 1758
 A. experta Walker, 1869
 A. fasicola Dyar, 1913
 A. faticana Staudinger, 1894
 A. fatidica (Hübner, 1824).
 A. fausta Köhler, 1958
 A. forasmicans Köhler, 1945
 A. forsteri Köhler, 1968
 A. fortunata Draudt, 1938
 A. frater Fibiger, Ahola & K. Nupponen, 2006
 A. fraterna Moore, 1882
 A. fucosa Butler, 1881
 A. fulvaurea Köhler, 1966
 A. fumipennis Warren, 1912
 A. gahani Köhler, 1959
 A. gentilii Köhler, 1979
 A. giffardi Swezey, 1932
 A. gladiaria Morris, 1874.
 A. graslini Rambur, 1848.
 A. gravis Grote, 1874.
 A. gypaetina Guenée, 1852
 A. haesitans Walker, 1856.
 A. haifae Staudinger, 1897.
 A. hemileuca Walker, 1869
 A. hephaestaea Meyrick, 1904
 A. herzogi Rebel, 1911.
 A. heterochroma Draudt, 1924
 A. hirtipalpis Walker, 1857
 A. hispidula Guenée, 1852
 A. humigena Püngeler, 1899
 A. illutescens Berio, 1986
 A. incarum Cockerell, 1927
 A. incognita Staudinger, 1888.
 A. incommodoides Berio, 1950
 A. india Köhler, 1961
 A. infusa Boisduval, 1832
 A. ingrata Butler, 1878
 A. innocens Boursin, 1968
 A. innominata Hudson, 1898
 A. inobstrusa Walker, 1870
 A. inobtrusa Walker, 1870
 A. inspinosa Guenée, 1852
 A. interjectionis Guenée, 1852.
 A. internexa Walker, 1870
 A. interposita Maassen, 1890
 A. ipsilon Hufnagel, 1766 — Совка-ипсилон
 A. iremeli K. Nupponen, Ahola & Kullberg, 2001
 A. irritans Köhler, 1945
 A. isopleura Hampson, 1902
 A. justa Corti, 1932
 A. kinabaluensis Holloway, 1976
 A. kingi McDunnough, 1932.
 A. lanidorsa Guenée, 1852
 A. lanzarotensis Rebel, 1894
 A. lasserrei (Oberthur, 1881)
 A. lata Treitschke, 1835.
 A. legraini Wiltshire, 1994
 A. leonoides Poole, 1989
 A. liniclinans Köhler, 1967
 A. liouvillei Le Cerf, 1932
 A. livens Köhler, 1958
 A. lividoradiata Berio, 1940
 A. longicalvoa (de Joannis, 1913)
 A. longiclava (de Joannis, 1913)
 A. longidentifera (Hampson, 1903)
 A. luehri Mentzer & Moberg, 1987.
 A. lupita Beutelspacher, 1983
 A. luzonensis Wileman & South, 1920
 A. llanoi Köhler, 1955
 A. maculaclarus Plante, 1979
 A. magnipunctata Prout, 1922
 A. maldonadoi Köhler, 1961
 A. malefida Guenée, 1852.
 A. manabilis Draudt, 1924
 A. manifesta Morrison, 1875	.
 A. mansa Köhler, 1967
 A. marginata Walker, 1870
 A. medioatra Hampson, 1918
 A. melamesa Hampson, 1913
 A. melanopis Dyar, 1918
 A. mesotoxa Meyrick, 1899
 A. metathoracica Berio, 1939
 A. microtica Hampson, 1908
 A. militaris Staudinger, 1888.
 A. minima Köhler, 1959
 A. mollis Walker, 1870.
 A. montana Kozhanchikov, 1928
 A. munda Walker, 1856.
 A. murinoides Poole, 1989
 A. musa Smith, 1910.
 A. negrottoi Berio, 1938
 A. nicotrai Berio, 1945
 A. nun Maassen, 1890
 A. nyei Köhler, 1967
 A. obesa Boisduval, 1829.
 A. oblimata Draudt, 1924
 A. obliqua Smith, 1903.
 A. oliveata Hampson, 1902
 A. omochra Prout A. E., 1927
 A. orestica Forbes, 1934
 A. orthogonia Morris, 1876.
 A. orthogonoides McDunnough, 1946.
 A. pallidula Walker, 1875
 A. paramensis Hampson, 1918
 A. patricei Viette, 1959.
 A. perigramma Meyrick, 1899
 A. perirrorata Hampson, 1902
 A. peruviana Hampson, 1909
 A. phaeochroa Hampson, 1913
 A. picata Köhler, 1968
 A. pictifascia (Hampson, 1896)
 A. pictivaria Berio, 1962
 A. pierreti (Bugnion, 1838)
 A. plana Leech, 1900
 A. plectina Maassen, 1890
 A. plumbeocandida Berio, 1974
 A. plumiger Krüger, 2005
 A. poliochroa Hampson, 1906
 A. poliophaea Turner, 1926.
 A. poliotis Hampson, 1903.
 A. porphyricollis Guenée, 1852.
 A. praedicta Corti, 1932
 A. praeocupata Köhler, 1967
 A. propriens Dyar, 1913
 A. proverai Zilli, Fibiger, Ronkay & Yela, 2010
 A. psammocharis Boursin, 1950
 A. psammophaea Meyrick, 1899
 A. psammophila Köhler, 1961
 A. pteroglauca Beutelspacher, 1983
 A. punctipes Walker, 1865
 A. puta (Hübner, 1803)
 A. putativa Berio, 1941
 A. radama Viette, 1958
 A. radians Guenée, 1852
 A. raveni Köhler, 1973
 A. repleta Walker, 1857
 A. ripae (Fabricius, 1794)
 A. robusta Blanchard, 1852
 A. robustior Smith, 1899
 A. ruta (Eversmann, 1851)
 A. rutae Rebel, 1939
 A. sabulosa Rambur, 1837
 A. saracenica Tams, 1925
 A. sardzeana Brandt, 1941.
 A. scaenica Köhler, 1967
 A. scotacra Filipjev, 1927
 A. schawerdai Bytinski-Salz, 1937.
 A. schawerdaiu Bytinski-Salz, 1937
 A. schreiteri Köhler, 1945
 A. segetum Denis & Schiffermüller, 1775 — Озимая совка
 A. selvagensis Pinker & Bacallado, 1978
 A. semivirens Kozhanchikov, 1937
 A. senta Draudt, 1924
 A. separata Guenée, 1852
 A. sesamioides (Rebel, 1907).
 A. simplonia (Geyer, 1832).
 A. songoensis Köhler, 1968
 A. sordidoides Poole, 1989
 A. spinifera (Hübner, 1808).
 A. steniptera Dognin, 1916
 A. stigmosa Morris, 1874.
 A. subalba Walker, 1857
 A. subandina Köhler, 1945
 A. subcorticea Staudinger, 1895
 A. subegetis (Berio, 1962)
 A. submolesta Püngeler, 1900
 A. submontana Köhler, 1961
 A. subsegetis (Berio, 1962)
 A. subspinifera Hampson, 1903
 A. subterranea Fabricius, 1794
 A. syricola Corti & Draudt, 1933
 A. talda (Schaus, 1893)
 A. tancrei Corti, 1927
 A. tokionis Butler, 1881
 A. triclava Draudt, 1924
 A. trifurca Eversmann, 1837
 A. trifurcula Staudinger, 1892
 A. trux (Hübner, 1824)
 A. turatii Standfuss, 1888
 A. turbans Staudinger, 1888
 A. vancouverensis Grote, 1873
 A. veda Howes, 1906
 A. venerabilis Walker, 1856
 A. vertenteni Hulstaert, 1923
 A. vestigialis (Hufnagel, 1766)
 A. vetusta Walker, 1856.
 A. villosus (Alpheraky, 1887).
 A. volubilis Harvey, 1874.
 A. williamsi Schaus, 1923
 A. wittmeri Köhler, 1958
 A. xerophilina Köhler, 1979
 A. xiphias Meyrick, 1899
 A. xylographa Boursin, 1948
 A. yelai Fibiger, 1990

Ископаемые виды 
 Agrotis cremata Butler, 1880
 Agrotis crinigera Butler, 1881
 Agrotis fasciata Hübner, 1824
 Agrotis kerri Swezey, 1920
 Agrotis laysanensis Rothschild, 1894
 Agrotis melanoneura Meyrick, 1899
 Agrotis microreas Meyrick, 1899
 Agrotis panoplias Meyrick, 1899
 Agrotis photophila Butler, 1879
 Agrotis procellaris Meyrick, 1900
 Agrotis tephrias Meyrick, 1899

См. также 
 Земляные совки

Примечания

Литература 
 Ключко З. Ф. Семейство совки, или ночницы, — Noctuidae. / Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Т. 2. Членистоногие. Киев: Урожай, 1974. С. 361—408.
 Дружелюбова Т. С. Озимая и другие подгрызающие совки. / Труды ВИЗР, вып. 22. Л., 1964. С. 80-89.

Ссылки 
 Agrotis segetum (Den. et Schiff.) — Озимая совка // Агроэкологический атлас России и сопредельных стран 

 
 

Земляные совки
Роды чешуекрылых